Лос Мигелес има више значења:

 Лос Мигелес (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Мигелес (Акатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Мигелес (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Мигелес (Казонес де Ерера), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Мигелес (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Мигелес (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Мигелес (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику